Il existe plusieurs rues Legendre :
 la rue Legendre du  arrondissement de Paris ;
 la rue Legendre de Reims.